Я́ков Алекса́ндрович Се́гель (10 марта 1923, Ростов-на-Дону — 19 мая 1995, Москва) — советский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, прозаик, народный артист РСФСР (1980).

Биография 
Яков Сегель родился в Ростове-на-Дону. Школьником снялся в фильме «Дети капитана Гранта», исполнив роль Роберта Гранта.

Во время Великой Отечественной войны в рядах РККА с 18 лет — с 18 ноября 1941 года. Воевал в составе 345-го гвардейского стрелкового полка 105-й гвардейской стрелковой дивизии, командуя взводом 45-мм орудий. Гвардии лейтенант. Имел боевые награды.

Член КПСС с 1945 года.

В 1953 году Яков Сегель окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова).

Работал на киностудии им. М. Горького. В театре им. Моссовета поставил свою пьесу «Я всегда улыбаюсь».

Одним из лидеров советского проката в 1957 году стал снятый Сегелем совместно со Львом Кулиджановым фильм «Дом, в котором я живу» (1956). Пользовалась успехом у зрителей и картина «Прощайте, голуби» (1960), снятая Сегелем по собственному сценарию. Также по своему сценарию он снимал в частности фильм «Я вас дождусь» (1983), действие в котором происходит в годы войны.  

В мастерской Я. А. Сегеля учились такие известные режиссёры, как Леонид Нечаев и Станислав Говорухин.

Известен также литературной деятельностью (три книги для детей, несколько рассказов, пьеса).

Сегель — хороший, серьёзный рассказчик. Он обладает психологическим чутьём и описывает необычные ситуации в обычной жизни. Часто их основные мотивы — близость смерти, роковые встречи и расставания.

Скончался 19 мая 1995 года на 73-м году жизни в Москве.

Звания 
 Народный артист РСФСР (23 апреля 1980 года)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (26 ноября 1965 года)

Личная жизнь 
 Первая жена — Наталья Архангельская (род. 1937), актриса, народная артистка РФ (1999).
 Вторая жена — Лилиана Алёшникова (1935—2008), актриса, заслуженная артистка РСФСР (1989).
 сын — Александр Алёшников, кинооператор.

Фильмография

Актёр 
  — Дети капитана Гранта — Роберт Грант
  — Две улыбки

Режиссёр 

  — Переполох (совместно с Василием Ордынским)
  — Это начиналось так... (совместно с Львом Кулиджановым)
  — Дом, в котором я живу (совместно с Львом Кулиджановым)
  — Первый день мира
  — Прощайте, голуби
  — Течёт Волга
  — Серая болезнь
  — Разбудите Мухина!
  — Две улыбки
  — Капля в море
  — В одно прекрасное детство
  — Риск — благородное дело
  — Я вас дождусь
  — Инопланетянка
  — С неба на землю

Сценарист 

  — Секрет красоты
  — Это начиналось так...
  — Прощайте, голуби
  — Он жив
  — Разбудите Мухина!
  — Две улыбки
  — Капля в море
  — В одно прекрасное детство
  — Я вас дождусь
  — Инопланетянка
  — С неба на землю
  — Ералаш - Выпуск № 100, серия "Не влезай - убьёт!"

Сочинения 
 Рассказы и эссе, 1966 (Мастера советского кино)
 Годы, 1969 (рассказ)
 Где-то бродят жирафы // «Искусство кино», 1970, № 5 (рассказ)
 Я всегда улыбаюсь // «Театр», 1975, № 2 (пьеса)
 В одно прекрасное детство, 1984
 Бессонница, 1988 (повесть)

Примечания

Ссылки 
 
 Яков Сегель на сайте 

Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище